Jonna Sundling (ur. 28 grudnia 1994 w Umeå) – szwedzka biegaczka narciarska, mistrzyni olimpijska z Pekinu, dwukrotna mistrzyni świata, czterokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów, medalistka igrzysk olimpijskich młodzieży.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała w styczniu 2012 w austriackim Innsbrucku podczas pierwszych zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży. Wystartowała w trzech konkurencjach, a najlepszym jej osiągnięciem był srebrny medal zdobyty w sprincie rozgrywanym stylem dowolnym.

Kolejnym startem w zawodach międzynarodowych był występ w trzech konkurencjach na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, które odbyły się w lutym 2012 w tureckim Erzurum. W biegu sztafetowym zdobyła tytuł wicemistrzyni świata juniorów wraz z koleżankami ze sztafety.

Po raz kolejny na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym wystartowała w 2013 w czeskim Libercu. W ostatniej konkurencji mistrzostw jaką był bieg sztafetowy 4×3,3 km zdobyła tytuł mistrzyni świata juniorów.

Po raz ostatni w mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym wzięła udział na przełomie stycznia i lutego 2014 we włoskiej dolinie Val di Fiemme. W pierwszej konkurencji mistrzostw jaką był sprint rozgrywany stylem dowolnym, zdobyła swój w drugi w karierze tytuł mistrzyni świata juniorów. Mistrzostwa zakończyła startem w biegu sztafetowym, w którym wraz z koleżankami ze sztafety zdobyła złoty medal, zostając trzeci raz w karierze mistrzynią świata juniorów.

W Pucharze Świata zadebiutowała 15 lutego 2015 roku w Östersund, gdzie w biegu na 10 km techniką dowolną zajęła 53. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty w zdobyła 7 marca 2015 roku, zajmując 7. miejsce w sprincie stylem dowolnym w fińskim Lahti. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 16 marca 2018 roku w Falun, kończąc rywalizację w sprincie stylem dowolnym na drugiej pozycji. Rozdzieliła tam na podium swą rodaczkę - Hannę Falk i Marit Bjørgen z Norwegii.

Podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie w 2021 roku razem z Mają Dahlqvist zdobyła złoty medal w sprincie drużynowym techniką dowolną. Na tej samej imprezie zdobyła także złoty medal w sprincie indywidualnym techniką klasyczną. 

Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku zdobyła złoty medal w sprincie stylem dowolnym. Na podium wyprzedziła Maję Dahlqvist i Jessicę Diggins z USA. Wspólnie z Dahlqvist zdobyła też srebrny medal w sprincie drużynowym stylem klasycznym. Ponadto razem z Dahlqvist, Ebbą Andersson i Fridą Karlsson wywalczyła brązowy medal w sztafecie. Była ponadto czwarta na dystansie 30 km techniką dowolną, przegrywając walkę o podium z Kerttu Niskanen z Finlandii o 2,1 sekundy.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Ludzie urodzeni w Umeå
Urodzeni w 1994